Синфилд () — английская фамилия.

  (1934—2010) — австралийский бегун, чемпион Австралии в марафонском беге (1960).
  (род. 1980) — британский игрок в регбилиг, обладатель Мирового клубного кубка вызова в составе клуба «Лидс» (2005, 2008, 2012, 2013); тренер защиты сборной Англии по регби (с 2022).
 Синфилд, Питер (род. 1943) — британский продюсер, автор песен, музыкант.